Букові (Fagaceae) — родина однодомних рослин, що налічує приблизно 927 видів дерев, рідше кущів, розбитих на 8 родів. Найвідомішими родами цих рослин є дуб, каштан і бук.

Родина букових містить 8-9 родів і понад 900 видів, поширених у помірних, субтропічних і тропічних областях обох півкуль, за винятком більшої частини Південної Америки та тропічної і Південної Африки.

Опис 
Більшість видів родини — листопадні або вічнозелені дерева, часто значної висоти, і лише деякі — чагарники і навіть чагарники, які не перевищують 30 — 40 см. Листки чергові або дуже рідко кільчасті, перисті, з лінійними прилистками, що зазвичай рано опадають. Членики судин зі ступінчатою, зі ступінчатою і простою або частіше тільки з простою перфорацією. Квітки дрібні, однодомні, в верхоквіткових суцвіттях різного типу — колосоподібні, сережкоподібні, гроноподібні або кулясті, рідше поодинокі. Плюска утворена видозміненими кінцевими стерильними гілками суцвіття. Вона зазвичай забезпечена придатками різноманітної форми — лусочками, шипами, горбками, щетинками, гомологічними приквітками. Число лопатей плюски зазвичай залежить від числа квіток у дихазії.

Квітки букових часто бувають з рудиментами органів іншої статі. Чашолистків зазвичай 6, рідше менше (до 2) або більше (до 8), чашоподібних, більш-менш зрощених. Тичинок здебільшого 6-12, з тонкими вільними нитками, що перевищують чашечку; пиляки прикріплені до тичинкової нитки коло середини або при основі. Гінецей з 3 (2-9) плодолистків; зав'язь 3 (2-9)-гнізна з двома висячими насіннєвими зачатками в кожному гнізді, з яких розвивається тільки один. Стовпчики вільні або зрослися в колонку, іноді редуковані до коронки.

Плід — односім'яний горіх з твердим опліддям, вкладений повністю або частково у здерев'янілу плюску.

Філогенетичні зв'язки родини 
За Manos, et al. 2008:

Примітки

Посилання 
Семейство буковые (Fagaceae)  

Родини квіткових